Sevenig (Our), een plaats in het Duitse district Bitburg-Prüm, Rijnland-Palts
Sevenig bei Neuerburg, een plaats in het Duitse district Bitburg-Prüm, Rijnland-Palts